Těmice est un toponyme qui peut désigner :

Těmice, une commune du district de Hodonín, dans la région Moravie-du-Sud ;
 Těmice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie